HMS Galatea je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Galatea (1776) 
 HMS Galatea (1797) 
 HMS Galatea (1810) 
 HMS Galatea (1859) 
 HMS Galatea (1887) 
 HMS Galatea (1914) 
 HMS Galatea (71) (1934)
 HMS Galatea (F18) (1963)

Galatea